Rothbury is de naam van meerdere plaatsen:
 Rothbury (Northumberland) in het Verenigd Koninkrijk
 Rothbury (Michigan) in de VS
 Rothbury (Australië) in Australië